Стејт Лајн има више значења:
 Стејт Лајн (Пенсилванија)
 Стејт Лајн (Ајдахо)
 Стејт Лајн (Мисисипи)